Caaguazú is een stad, district en departement in Paraguay.
 Caaguazú (stad)
 Caaguazú (district)
 Caaguazú (departement)